Кутина може бити:

 Кутина, град у истоименој градској општини, Мославина, Република Хрватска
 Кутина (Равно), насеље у општини Равно, Федерација Бих, БиХ